Рик Уэйкман (, полное имя Ричард Кристофер Уэйкман, ; 18 мая 1949, Перивейл, Лондон, Англия) — британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes.

Один из самых известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Стал известен после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. 
Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. 
Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.

Биография 
Родился 18 мая 1949 года в пригороде Перивейл в Западном Лондоне, Великобритания. Посещал среднюю школу поместья Дрэйтон. Изучал фортепиано, кларнет в Королевском колледже музыки.

В 1970 году Уэйкман сыграл с The Strawbs. Играл с Дэвидом Боуи (его игру на фортепьяно можно услышать в песнях Space Oddity, Life on Mars?, Changes и Oh! You Pretty Things), Кэтом Стивенсом, Лу Ридом и Элом Стюартом. 

В 1971 году присоединился к группе Yes. В этом же году группа выпустила альбом Fragile («Хрупкий») в Великобритании, а в 1972 — в США. Следующим стал Close to the Edge, выпущенный в 1972 году.

В 1973 году Рик принял участие в записи альбома «Sabbath Bloody Sabbath» группы Black Sabbath.

В 1975 году он выпускает альбом «The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table» («Мифы и легенды Короля Артура и Рыцарей Круглого стола»). С выпуском этого альбома Уэйкман обанкротился, так как на сопровождающие альбом театральные показы, музыкантов, оркестр и хор были потрачены огромные деньги.

У Уэйкмана было несколько сердечных приступов, первый из них был после ухода из группы Yes, в начале 1974 года.

С марта 2009 года — патрон факультета клавишных музыкального колледжа Tech Music School.

В 2021 году Рик Уэйкман стал командором Ордена Британской империи.

Личная жизнь 
Был женат на модели Нине Картер (развод).
 Дети: Адам Уэйкман, Оливер Уэйкман, Бенджамин Уэйкман, Джемма Уэйкман, Оскар Уэйкман и Манда Уэйкман. Они унаследовали от отца интерес к музыке.

Дискография 

 
Сольные:
 1971 — Piano Vibrations
 1973 — The Six Wives of Henry VIII
 1974 — Journey to the Centre of the Earth
 1975 — Lisztomania
 1975 — The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table
 1976 — 
 1977 — White Rock
 1977 — Rick Wakeman’s Criminal Record
 1979 — Rhapsodies
 1981 — 1984
 1981 — Burning
 1983 — Cost Of Living
 1983 — G’olé!
 1985 — Silent Nights
 1985 — Live at Hammersmith
 1986 — Crimes of Passion
 1987 — The Family Album
 1988 — Zodiaque
 1988 — Time Machine
 1988 — A Suite of Gods
 1989 — Sea Airs
 1989 — Black Knights at the Court of Ferdinand IV
 1990 — Night Airs
 1990 — Phantom Power (soundtrack)
 1991 — 2000 A.D. Into The Future
 1991 — Aspirant Sunrise
 1991 — Aspirant Sunset
 1991 — Aspirant Sunshadows
 1991 — Rock N' Roll Prophet Plus
 1991 — The Classical Connection 1
 1992 — Country Airs
 1992 — The Classical Connection 2
 1993 — African Bach
 1993 — Heritage Suite
 1993 — Wakeman with Wakeman
 1993 — Prayers
 1993 — No Expense Spared
 1994 — Romance of the Victorian Age
 1995 — Softsword — King John & The Magna Charter
 1995 — The Seven Wonders of the World
 1996 — Can You Hear Me?
 1996 — Fields of Green
 1997 — Tribute to the Beatles
 1999 — Return to the Centre of the Earth
 1999 — The Masters
 1999 — Stella Bianca
 2001 — Two Sides of Yes
 2002 — Songs of Middle Earth
 2003 — Frost in Space
 2003 — Out There
 2004 — Almost Classical
 2010 — Always With You
 2012 — In the Nick of Time
 2016 — The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table Remake
 2018 — Piano Odyssey
 2019 — Christmas Portraits
 2020 — The Red Planet

с Mario Fasciano:
 1999 — Stella Bianka

с The Strawbs:
 1970 — Just a Collection of Antiques and Curios
 1971 — From the Witchwood

с Ozzy Osbourne:
 1995 — Ozzmosis

с Warhorse:
 1970 — Warhorse
 1971 — Red Sea

c Yes:
 1971 — Fragile
 1972 — Close to the Edge
 1973 — Tales from Topographic Oceans
 1977 — Going for the One
 1978 — Tormato
 1991 — Union
 1996 — Keys to Ascension
 1997 — Keys to Ascension 2

с Джоном Андерсоном:
 2010 — The Living Tree

Концертные:
 1973 — Yessongs
 1980 — Yesshows
 1996 — Keys to Ascension
 1997 — Keys to Ascension 2
 2007 — Live at Montreux 2003

Сборники:
 1975 — Yesterdays (first track)
 1981 — Classic Yes
 1991 — Yesyears
 1992 — Yesstory
 1993 — Highlights: The Very Best of Yes
 2001 — Keystudio
 2002 — In a Word: Yes (1969 —)
 2003 — The Ultimate Yes: 35th Anniversary Collection
 2005 — The Word Is Live
 2006 — Essentially Yes

Примечания

Ссылки 
 Rick Wakeman’s Communication Centre
 Rick Wakeman’s Official Press Photos
 

Музыканты Yes
Рок-музыканты Великобритании
Клавишники Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Персоналии по алфавиту
Музыканты Оззи Осборна
Исполнители Charisma Records
Рок-клавишники Великобритании
Сессионные музыканты Великобритании
Члены Зала славы рок-н-ролла
Крысиные короли Великого ордена водяных крыс